Сен-Поль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Сен-Поль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Сен-Поль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Сен-Поль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сен-Поль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна
 Сен-Поль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Сен-Поль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Сен-Поль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Сен-Поль — острів в Індійському океані, що належить Франції.
 Сен-Поль або Острів Святого Павла - острів у Беринговому морі, належить США

 Сен-Поль-де-Ванс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи

Див. також 
Сент-Пол